Arthénice ou Arténice est le nom d'une nymphe, et qui fut très en vogue dans la littérature précieuse et de la musique baroque :

 Arténice est le nom sous lequel Madeleine de Scudéry fit le portrait de Julie d'Angennes, et qui lui est resté.
 Arthénice est également l'anagramme de Catherine, et qui fut composé par Malherbe en l'honneur de Catherine de Rambouillet, née de Vivonne, et mère de la précédente.
 L'Arthénice est une pastorale de 3000 vers de Racan, donnée à l'Hôtel de Bourgogne en 1616.
 Artenice est un opéra de Giovanni Antonio Giay et de Giuseppe Orlandini créé en 1723 à Turin. 
 L'Artenice est un opéra de Tommaso Traetta créé en 1778.
 L'Artenice est un opéra de Giacomo Tritto créé en 1784 à Naples.

Nymphe de la mythologie grecque